Torrijo de la Cañada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrijo de la Cañada (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Torrijo de la Cañada (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar